Аббревиатура ОУ может означать:
 ОУ — Общевоинские уставы — предмет военной науки в военном деле.
 ОУ — Объект управления — термин в теории управления.
 ОУ — Операционный усилитель — в радиотехнике, электронике, радиоэлектронике.
 Ѹ — Старый вариант написания буквы У (лигатура О и У).
 ОУ — окись урана.
 ОУ — обеднённый уран.
 ОУ — образовательное учреждение.
 ОУ или ООУ — общеобразовательное учреждение.
 ОУ — оздоровительное учреждение.
 ОУ — оптимальное управление.
 ОУ — отключающее устройство.
 ОУ — ориентирующее устройство.
 ОУ — областное управление, окружное управление.
 ОУ — организационный узел.
 ОУ — объект «Укрытие».
 ОУ — оперативное указание.
 ОУ — оперативная установка.
 ОУ — образовательная услуга.
 ОУ — охладительная установка.
 ОУ — ортостатическая устойчивость.
 ОУ — оптический узел.
 ОУ(-) — опреснительная установка.
 ОУ — опускной участок.
 ОУ — оконечный узел.
 ОУ — одинаковое удаление.
 ОУ — оперативное устройство.
 ОУ — ожидаемые условия.
 ОУ — очистное устройство.
 ОУ — оперуполномоченный.
 ОУ — Открытый университет.
 ОУ — ограничитель углов.
 ОУ — оперативное управление.
 ОУ — опорное устройство.
 ОУ — отборное устройство.
ОУ — открытый университет.
 ОУ — объект управления.
 ОУ — осветительное устройство.
 ОУ — огнетушитель углекислотный.
ОУ — открытая установка (электрические розетки и выключатели, навешиваемые на стену).

См. также 
 Оу (значения)
 Oy, OY (латиница)